{{Taxobox
| name = Philhygra hygrotopora
| image file = 
| image title = Philhygra hygrotopora
| image descr = Philhygra hygrotopora
| regnum = Животные
| phylum       = Членистоногие
| classis      = Насекомые
| infraclassis = Крылатые насекомые
| superordo    = 
| ordo         = Жесткокрылые
| subordo      = Разноядные жуки
| infraordo    = Стафилиниформные
| superfamilia = Стафилиноидные
| familia = Стафилиниды
| familia_authority =
| subfamilia = Aleocharinae 
| subfamilia_authority =
| tribus = Athetini| genus = Philhygra 
| genus_authority =
| species = Philhygra hygrotopora| latin = 
| wikispecies = Philhygra hygrotopora
| section name =Типовой вид
| section text =

| itis =
| ncbi =
}}Philhygra hygrotopora  — вид коротконадкрылых жуков из подсемейства Aleocharinae.

 Распространение 
Голарктика (в том числе, Канада: первая находка в Северной Америке).

 Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки, длина тела 3,4 мм. Основная окраска тёмно-коричневая (ноги и надкрылья желтовато-коричневые). Большинство взрослых особей этого вида были найдены у мха и среди гравия около ручьёв и морских побережий. Взрослые были собраны в период с июня по сентябрь.
Вид впервые описал в 1856 году немецкий энтомолог Густав Крац (1831—1909), а его валидный статус подтверждён в 2016 году канадскими энтомологами Яном Климашевским (Jan Klimaszewski; Laurentian Forestry Centre, Онтарио, Канада) и Реджинальдом Вебстером (Reginald P. Webster'').

Примечания

Литература 

  doi: 10.3897/zookeys.573.7016

Ссылки 
 
 
Алеохарины
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1856 году
Насекомые Европы